Heidenlöcher bezeichnet:

 die Überreste einer Fliehburg in Deutschland, siehe Heidenlöcher (Pfalz)
 ein Film von Wolfram Paulus, siehe Heidenlöcher (Film)
 zwei ehemalige künstlich angelegte Felsenräume am Heidenlocher Weiher bei Bambergen (Überlingen)

Heidenlöcher ist außerdem ein älterer Begriff bzw. ein Dialektwort für Heidenhöhlen

Siehe auch:
 Heidenloch